Фёдор Па́влович Голова́шко () — Герой Советского Союза, ведущий лётчик-испытатель ядерного оружия, командир экипажа самолёта-носителя Ту-16, майор.

Совершил 20 ноября 1955 года первую в истории авиации вынужденную посадку с термоядерным устройством на борту, в связи с невозможностью его управляемого сброса.

Биография 
Родился в 1923 году в селе Быково (ныне в  Новосибирской области). Русский. Член КПСС с 1951 года. Участник Великой Отечественной войны в составе авиации дальнего действия. В 1952 году переведён в авиационный полк смешанного состава, привлечённый к исследовательским работам по совершенствованию атомной и водородной бомб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1956 года за мужество и героизм, проявленные при проведении воздушных ядерных испытаний ведущему лётчику самолёта-носителя Ту-16 майору Фёдору Павловичу Головашко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (за номером 10846).

С 1961 года полковник Ф. П. Головашко — в запасе. Жил в Одессе. Скончался 19 апреля 1981 года. Похоронен на 2-м христианском кладбище города.

См. также 
 РДС-37.

Литература

Ссылки 
 
 надгробная плита полковника ВВС СССР Фёдора Головашко 

Персоналии:Ядерные испытания в СССР
Лётчики-испытатели СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы
Члены КПСС